Palazzo Dolfin – palazzo di Treviso
Palazzo Dolfin – palazzo di Venezia